Jackson Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jackson Hotel (Kansas), ID-Nr. 08000646
 Jackson Hotel (Minnesota), ID-Nr. 78001525